90. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 16–24 września 2017 w miejscowości Bergen, w Norwegii. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata. Decyzja o wyborze Bergen zapadła 25 września 2014 podczas dwudniowej sesji Komitetu Zarządzającego UCI, która odbyła się podczas 87. Kolarskich Mistrzostw Świata w Ponferradzie. Po raz trzeci z rzędu mistrzem świata w wyścigu indywidualnym ze startu wspólnego został Słowak, Peter Sagan (jedyny, który obronił tytuł mistrza świata). Wśród multimedalistów najlepszymi okazali się zdobywcy dwóch złotych medali, Holender Tom Dumoulin i juniorka, Włoszka Elena Pirrone.

Polacy w mistrzostwach zdobyli dwa brązowe medale, Michał Kwiatkowski w jeździe drużynowej na czas w grupie Team Sky oraz Filip Maciejuk w jeździe indywidualnej na czas juniorów.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 930 osób (278 kobiet i 652 mężczyzn) z 82 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Norwegia (55 osób), Włochy (53) i Holandia (43). Liczba przyznanych miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach indywidualnych ze startu wspólnego uzależniona była od jej miejsca w rankingu światowym UCI, ogłoszonym 15 sierpnia 2017. Natomiast w jazdach indywidualnych na czas każda reprezentacja mogła zgłosić maksymalnie dwie osoby oraz dodatkowo mógł wystartować aktualny obrońca tytułu i mistrzowie poszczególnych kontynentów.

Zawodnicy i zawodniczki polscy 
Na podstawie ustalonych przez Polski Związek Kolarski oraz szefów grup zawodowych (wyścigi drużynowe) kryteriów do mistrzostw świata zgłoszono 30 osób.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Klasyfikacja medalowa i punktowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2017 w kolarstwie
2017 w Norwegii
Kolarstwo w Norwegii
Sport w Bergen